Турнір другої ліги четвертого чемпіонату України з футболу 1994–1995 проводився з 5 серпня 1994 по 3 липня 1995 року.

Учасники турніру 
У турнірі другої ліги чемпіонату України брали участь 22 команди:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що минулого чемпіонату виступали в перехідній лізі.

Перед початком сезону команда «Динамо» (Саки) мала назву «Фрунзенець».

Після першого кола команда «Таврія» (Херсон) змінила назву на «Водник».

Після першого кола команда «Металург» (Керч) змінила назву на «Океан».

Після першого кола команда «Рось» (Біла Церква) змінила назву на «Трансімпекс-Рось».

Команда «Металург» (Костянтинівка) в першому колі переїхала в Донецьк і змінила назву на «Гарант», а в другому колі команді повернуто її назву «Шахтар-2».

4 червня 1995 року команда «Сіріус» (Жовті Води) об'єдналася з аматорською командою «Спортінвест» (Кривий Ріг) під назвою «Сіріус» (Кривий Ріг).

Перед другим колом команда «Шахтар» (Павлоград) об'єдналася з аматорською командою «Космос» (Павлоград) під назвою «Шахтар» (Павлоград).

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів 

Усі технічні перемоги зараховані через неявки команд-гостей.

Найкращі бомбардири

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995: третя ліга
 Кубок України з футболу 1994—1995
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1994—1995

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 4-й чемпионат Украины-1994/95 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1994–1995 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1994-95 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)

1994 у футболі
1995 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
1994 в українському спорті
1995 в українському спорті